Аббревиатура ВП может обозначать:
 Википедия
 Валовой продукт
 Великий пост
 Военная полиция
 Военное положение
 Военное представительство
 Восстановительный поезд
 Вызванный потенциал
 Высотный перехватчик — один из последних проектов авиаконструктора Н. Н. Поликарпова
 Внебольничная пневмония
 Virtus.pro — киберспортивная команда в основном по CS:GO и другим играх
 Аниме/Манга «Ван Пис»
 «Время приключений» — фэнтезийно-приключенческий американский мультсериал студии Cartoon Network Studios
 Восточное партнёрство
 Волшебная палочка